

Geografia 
 Riós – comune della provincia di Ourense, in Spagna
 Rios – centro abitato del Texas, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Adolfo Ríos – calciatore messicano
 Alex Ríos – giocatore di baseball statunitense
 Andrés Ríos – calciatore argentino
 Antonio Ríos – calciatore messicano
 Carlos Ríos – cestista argentino.
 Cassandra Rios – scrittrice brasiliana
 Cristian Ríos – calciatore argentino
 Darren Ríos – calciatore portoricano 
 Darwin Ríos – calciatore boliviano
 Diego Javier Llorente Ríos – calciatore spagnolo
 Dorlan Mauricio Pabón Ríos – calciatore colombiano
 Efraín Ríos Montt – un politico e generale guatemalteco
 Egidio Raúl Arévalo Ríos – calciatore uruguaiano
 Emily Rios – attrice e modella statunitense
 Essa Ríos – wrestler messicano
 Fernando de los Ríos – politico spagnolo
 Francisco Giner de los Ríos – pedagogo e scrittore spagnolo
 James Julián Ríos – attore pornografico, regista e produttore cinematografico statunitense
 Jairo Ríos – allenatore di calcio colombiano
 Juan Antonio Ríos – avvocato e politico cileno
 Julián Ríos – scrittore spagnolo
 Leonel Ríos – calciatore argentino
 Luigi Sante Da Rios – fisico e matematico italiano
 Manu Ríos – attore, cantante e modello spagnolo
 Marcela Ríos – politica e sociologa cilena
 Marcelo Ríos – tennista cileno
 Michael Ríos – calciatore cileno
 Myrian Rios – attrice, politica e conduttrice televisiva
 Natalia Ríos – cestista argentina
 Noelia Rios – modella e pornostar argentina
 Pedro Ríos – calciatore spagnolo
 Rodrigo Ríos Lozano – calciatore spagnolo
 Rossana de los Ríos – tennista paraguaiana
 Yadiletsy Ríos – cestista cubana

Altro 
 21932 Rios – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Entre Rios
 Los Ríos
 Roberto Ríos
 Tres Rios